Podróż na południe – brytyjski film z 1963 w reżyserii Alexandra Mackendricka
 Podróż na południe – album nagrany przez trio polskich muzyków jazzowych: Wojciecha Karolaka, Michała Urbaniaka i Czesława Bartkowskiego z 1973
 Podróż na południe – powieść Michala Ajvaza z 2008